A APADA (Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos), é uma entidade brasileira sem fins lucrativos que visa promover a inclusão do surdo na sociedade, bem como capacitar voluntários (intérpretes) para o aperfeiçoamento da comunicação entre surdos e ouvintes.

Existem filiais da APADA espalhadas pelas principais cidades do Brasil.

Ligações externas 
APADA/DF
APADA Guanambi
APADA Sergipe
APADA Niterói/RJ

Instituições para surdos
Educação no Brasil